The Highest Heights (As Alturas Mais Altas) é uma canção interpretada pelo grupo musical Lovebugs, que representou a Suíça na 1ª Semi-Final do Festival Eurovisão da Canção 2009, não conseguindo, contudo, o apuramento para a Grande Final do Festival.

Referências

Canções do Festival Eurovisão da Canção